Odra este un nume propriu polonez ce se poate referi la:

 râul Oder
 echipa de fotbal Odra Wodzisław
 calculatorul polonez Odra